Oberlehen ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Oberlehen (Bernau im Schwarzwald), Ortsteil der Gemeinde Bernau im Schwarzwald, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Oberlehen (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Oberlehen (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Oberlehen (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Oberlehen (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Oberlehen (Gemeinde Sankt Veit), Ortsteil und Katastralgemeinde von Sankt Veit im Pongau, Land Salzburg